Oxe kan syfta på:

Oxe – en kastrerad tjur
Oxdjur – en vetenskaplig underordning
Oxe (dansk adelsätt) – en uradlig utdöd dansk adelsätt
Oxe (svensk adelsätt) – en medeltida svensk frälseätt

Se även
Oxen